Volkswagen Boble er et alternativt navn for flere forskellige bilmodeller:
Volkswagen Type 1 bygget fra 1938 til 2003.
Volkswagen New Beetle bygget fra 1998 til 2010.
Volkswagen Beetle bygget siden 2011.